Mit Pförtchen kann Folgendes gemeint sein:

 eine kleine Pforte, siehe Tor (Architektur)
 ein Gebäck, siehe Förtchen

Siehe auch: